Фабан (полное имя Жозе Фабио Алвес Азеведо, ; род. 15 июня 1976, Вера-Крус, штат Баия) — бразильский футболист, центральный защитник. Победитель Кубка Либертадорес 2005 года в составе «Сан-Паулу». Чемпион Бразилии 2006 года. В настоящее время выступает в китайской Суперлиге за клуб «Хэнань Констракшн»

Биография 
Фабан начал заниматься футболом в молодёжной академии клуба «Баия» из Салвадора, столицы родного штата игрока, в 1993 году. В 1996 году произошёл его дебют за первую команду «Баии». Спустя два года, в октябре 1998, Фабан перешёл во «Фламенго», цвета которого он защищал на протяжении двух сезонов (в 1998 году он успел сыграть лишь в 6 матчах за новый клуб). За это время он дважды становился чемпионом штата Рио-де-Жанейро, а в 1999 году выиграл свой первый в карьере международный трофей — Кубок Меркосур. Всего в 1999 году Фабан принял участие в 58 матчах за Фламенго, в которых отметился одним забитым голом. В 2000 году, сыграв за рубро-негрос в 20 матчах (и забив 1 гол), Фабан перешёл в испанский клуб «Реал Бетис».

После двух лет, довольно успешно проведённых в Испании, Фабан вернулся в Бразилию, где показал уверенную игру в чемпионате Бразилии 2003 в составе «Гояса», чем привлёк внимание функционеров «Сан-Паулу». 2004-2006 годы стали одними из самых успешных в карьере Фабана. Он был игроком основного состава «Сан-Паулу», который выиграл в 2005 году Лигу Паулисту, Кубок Либертадорес и обыграл в финале клубного чемпионата мира победителя Лиги чемпионов «Ливерпуль». В 2006 году Фабан в составе «Трёхцветных» стал чемпионом Бразилии.

В январе 2008 года, после возвращения из Японии, Фабан перешёл в «Сантос», до того он не играл в футбол довольно долгое время из-за травмы малоберцовой кости правой ноги. В конце 2009 года контракт с «Сантосом» закончился. В апреле 2010 года Фабан подписал соглашение с «Гуарани» из Кампинаса, который как раз вернулся в элитный дивизион чемпионата Бразилии. Отыграв за «Гуарани» один сезон, игрок перешёл в китайскую Суперлигу и в настоящее время выступает за клуб «Хэнань Констракшн».

Достижения

Командные 
 Чемпион Бразилии (1): 2006
 Чемпион штата Сан-Паулу (1): 2005
 Чемпион штата Рио-де-Жанейро (2): 1999, 2000
 Чемпион штата Баия (1): 1998
 Чемпион штата Гояс (1): 2003
 Победитель Кубка Центрально-западного региона Бразилии (1): 2002
 Победитель Кубка Японии (1): 2007
 Победитель Кубка Либертадорес (1): 2005
 Победитель Клубного чемпионата мира (1): 2005
 Победитель Кубка Меркосур (1): 1999

Персональные 
 Включался в символическую сборную чемпионата Бразилии дважды: в 2003 и 2006 годах.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на sambafoot

Футболисты Бразилии
Игроки ФК «Баия»
Игроки ФК «Гояс»
Игроки ФК «Гуарани» Кампинас
Игроки ФК «Касима Антлерс»
Игроки ФК «Кордова»
Игроки ФК «Реал Бетис»
Игроки ФК «Сан-Паулу»
Игроки ФК «Сантос»
Игроки ФК «Фламенго»